Sezona Formule 1 1957 je bila osma sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 13. januarja 1957 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 18. septembra 1957 z osmo dirko sezone za Veliko nagrado Italije. Dirkaški naslov je osvojil Argentinec Juan Manuel Fangio.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1957.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev
 ‡ Premalo odpeljanih krogov za pridobitev točk

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1957
1957 v športu